Ву́лиця Мико́ли Бенца́ля (також Ву́лиця Бенца́ля) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Миколи Бенцаля — вулиця в місті Коломия Івано-Франківської області.
 Вулиця Миколи Бенцаля — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Бенцаля — вулиця в місті Тернопіль.

Вулиці, названі на честь людей